Qingdao Jonoon Football Club é um clube profissional de futebol da China. Disputa atualmente(2022) a primeira divisão nacional.

Elenco atual 
Atualizado em 11 de maio de 2017.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Clubes de futebol da China